Това е списъкът с епизоди на сериала „Осмо чувство“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2006-2007

Сезон 2: 2007-2008

Сезон 3: 2008-2009

Сезон 4: 2009-2010 
В България епизодите от този сезон са излъчени в различен ред. Датите по ред са съответно 8 март, 11 март, два епизода на 14 март, 15 март, 19 март, два на 21 март, 26 март, 28 март, 29 март, 2 април, 3 април, два на 4 април и 9 април 2013 г.

Сезон 5: 2010

Сезон 6: 2011-2012

Сезон 7: 2013

Сезон 8: 2014 

Осмо чувство